Convención de Viena es la denominación de diversos tratados firmados en la ciudad de Viena:

 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961
 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963
 Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963
 Convención de Viena sobre Circulación Vial  de 1968
 Convención de Viena sobre Señalización Vial de 1968
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
 Convención de Viena sobre Misiones Especiales de 1969
 Convención de Viena sobre la representación de Estados en sus relaciones con Organizaciones Internacionales de carácter universal de 1975
 Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados de 1978
 Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980
 Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983
 Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986
 Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988